Иса́евское сельское поселение — муниципальное образование в западной части Ильинского района Ивановской области с центром в селе Исаевское. 

Через поселение проходит дорога республиканского значения Ростов — Нижний Новгород Р152.

Действуют 2 школы (основная и начальная), 2 дома культуры, 2 библиотеки, 2 медпункта, 4 магазина.

История 
Исаевское сельское поселение образовано 25 февраля 2005 года в соответствии с Законом Ивановской области № 41-ОЗ. В его состав вошли упразднённые Исаевский и Кулачевский сельские округа (сельсоветы).

Население

Состав сельского поселения

Достопримечательности 
В селе Погост Крест расположена Церковь Воздвижения Креста Господня.

Ссылки 
 Исаевское сельское поселение на официальном сайте Ильинского муниципального района

Примечания 

Сельские поселения Ивановской области
Муниципальные образования Ильинского района (Ивановская область)